Королёвка — деревня в Болховском районе Орловской области. Входит в состав Однолуцкого сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности и расположена на берегу реки Березуйка.

Географическое положение: в 14 километрах от районного центра — города Болхов, в 46 километрах от областного центра — города Орёл и в 281 километре от столицы — Москвы.

Население

Инфраструктура 
Нет данных

Транспорт

Примечания 

Населённые пункты  на реке Березуйка
Населённые пункты Болховского района